RZS je kratica, ki lahko pomeni:

 Rokometna zveza Slovenije
 Rugby zveza Slovenije
 Ribiška zveza Slovenije